Кубок Іспанії з футболу 2003–2004 — 102-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул вшосте здобув Реал Сарагоса.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24-27 серпня/11-12 вересня 2003

|}

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7-9 жовтня 2003

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 грудня 2003

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 грудня 2003

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2003

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/15 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/13 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/14 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 січня 2004

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/28 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/28 січня 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/29 січня 2004

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/11 лютого 2004

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/12 лютого 2004

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  

2003–2004
Іспанія
Іспанія
2003 в іспанському спорті
2004 в іспанському спорті